Парижскокоммунское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр — село Парижская Коммуна.

История 
Названо в честь французского правительства, действовавшего в 1871 году.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Парижская Коммуна,
 село Забугорье,
 село Никоново.

Примечания 

Муниципальные образования Верхнехавского района
Сельские поселения Воронежской области